Білоруська футбольна вища ліга 2012 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона здобув БАТЕ.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Мінськ взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як фіналіст Кубку Білорусі 2012—2013

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада/2 грудня 2012

|}

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2012
Білорусь
2012 у білоруському спорті